kulczyk – jeden z kilkudziesięciu gatunków ptaków z rodziny łuszczaków (podrodzina łuskacze), m.in.:
 kulczyk blady (Serinus xanthopygius)
 kulczyk syryjski (Serinus syriacus)
 kulczyk zwyczajny (Serinus serinus)
 kulczyk mozambijski (Crithagra mozambica)
 Osoby
 Dominika Kulczyk (ur. 1977) – polska filantropka, przedsiębiorca, założycielka i prezes Kulczyk Foundation, córka Jana Kulczyka
 Grażyna Kulczyk (ur. 1950) – polska kolekcjonerka i mecenas sztuki, przedsiębiorca, była żona Jana Kulczyka
 Jan Kulczyk (1950-2015) – polski przedsiębiorca
 Henryk Kulczyk (1926-2013) – żołnierz AK, działacz Polonii w Berlinie, przedsiębiorca, ojciec Jana Kulczyka
 Sebastian Kulczyk (ur. 1980) – polski przedsiębiorca i menedżer, syn Jana Kulczyka

 Inne
 Kulczyk Foundation – rodzinna fundacja założona przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk.
 Kulczyk Investments – przedsiębiorstwo
 KI ONE (dawniej Kulczyk Holding) – przedsiębiorstwo